Venezuela a participat la Jocurile Olimpice începând cu Jocurile Olimpice de vară din 1948 de la Londra. Codul CIO este VEN.

Sportivi medaliați

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Referințe
  Venezuela la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Venezuelei  pe Sports Reference